Lech Krzyżanowski (1931–2017)
Lech Krzyżanowski (ur. 1964)